Friedrich-List-Straße steht für:

 Friedrich-List-Straße, Straße in Altenburg, siehe Liste der Kulturdenkmale in Altenburg
 Friedrich-List-Straße, Straße in Bautzen, siehe Liste der Kulturdenkmale in Nordostring (Bautzen)
 Friedrich-List-Straße, Straße in Erfurt, siehe Liste der Kulturdenkmale in der Löbervorstadt
 Friedrich-List-Straße, Straße in Erlangen, siehe Liste der Baudenkmäler in Erlangen/F #Friedrich-List-Straße
 Friedrich-List-Straße, Straße in Radebeul, siehe Liste der Kulturdenkmale in Radebeul-Naundorf